

Коренівка () — обгінний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці

Села:
 Коренівка — Житомирська область, Коростенський район
 Коренівка — Сумська область, Конотопський район (до 17 липня 2020 — Буринський район)